(2000) est un film de science-fiction américain réalisé par Brian De Palma.
  est une ancienne attraction des parcs Disney.